Alois Regenhart ist der Name folgender Personen:

* Alois Regenhart (I.) (1784–1862), österreichischer Textilunternehmer
 Alois Regenhart (II.) (1815–1871), österreichischer Industrieller und Politiker